

Коттанс — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара

Котанс — громада в кантоні Фрібур